Гадзе́бо (), настоящее имя — Пол Маццоли́ни (; родился 18 февраля 1960 года, Бейрут, Ливан) — автор и исполнитель песен, продюсер. Родился в семье итальянского дипломата и американской певицы.

Наиболее известные песни — «I Like Chopin», «Masterpiece», «Lunatic», «Telephone Mama», «Dolce Vita».

В 2003, 2008 и 2018 годах принимал участие в «Дискотеке 80-х» в Москве и Санкт-Петербурге.

25 сентября 2008 года после длительного перерыва вышел новый альбом "The Syndrome".

Проживает в Риме, Италия.

Дискография

Альбомы 
 Gazebo (Baby Records, 1983)
 Telephone Mama (Baby Records, 1984)
 Univision (Carosello, 1986)
 The Rainbow Tales (Carosello, 1988)
 Sweet Life (Carosello, 1989)
 Scenes From The Broadcast (Lunatic, 1991)
 Portrait (Giungla-BMG Italy, 1994)
 Viewpoint (Softworks, 1997)
 Portrait & Viewpoint (Softworks, 2000)
 Ladies ! (iTunes Softworks, 2007)
 The Syndrome (Softworks, 2008)
 I Like ... Live! (Softworks, 2013)
 Reset (Softworks, 2015)
Italo By Numbers (Softworks, 2018)

Синглы 
 «Masterpiece» (1982)
 «Gimmick!» (1982)
 «I Like Chopin» (1983)
 «Lunatic» (1983)
 «Telephone Mama» (1984)
 «Trotsky Burger» (1986)
 «Sun goes down on Milky way» (1986)
 «Give me one day … / Diamonds are forever» (1987)
 «Face to face / Dolce Vita» (1989)
 «Fire» (1991)
 «The 14th of July» (1991)
 «I like Chopin» (remix) (1991)
 «Masterpiece» (remix) (2000)
 «Tears For Galileo» (CD Single Softworks, 2006)
 «Ladies!» (2007)
 «Virtual Love» (2008)
 «Blindness» (2015)
 «Divina» (2018)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Gazebo
 Поль Маццолини на сайте КиноПоиск
 

Итало-диско